Jan Brueghel kan syfta på:

* Jan Brueghel den äldre (1568–1625), flamländsk målare
 Jan Brueghel den yngre (1601–1678), flamländsk målare
 Jan Baptist Brueghel (1647–1719), flamländsk målare
 Jan Peeter Brueghel (1628–efter 1664), flamländsk målare